

Верден — громада в Німеччині, в землі Шлезвіг-Гольштейн.

Верден — місто, штат Іллінойс
 Верден — селище, штат Нью-Мексико

Верден — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Верден — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез
 Верден — округ у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез

Див. також 
 Вердун